Heksanon se može odnositi na sledeće ketone sa šest atoma ugljenika:
 2-Heksanon (Metil butil keton, MBK)
 4-Metil-2-pentanon (Metil izobutil keton, MIBK)
 3-Metil-2-pentanon (Metil sec-butil keton)
 3,3-Dimetil-2-butanon (Metil tert-butil keton, Pinakolon)
 3-Heksanon (Etil propil keton)
 2-Metil-3-pentanon (Etil izopropil keton)

Vidi još
 Cikloheksanon

Диалкилкетони